Durach steht für:

 Durach, Gemeinde im Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Durach (Iller), rechter Zufluss der Iller bei Weidach, Gemeinde Durach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Durach (Rhein), rechter Zufluss des Hochrheins in Schaffhausen, Bezirk Schaffhausen, Kanton Schaffhausen 

Durach ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Durach (* 1927), deutscher Musiker und Chorleiter

Siehe auch:
 Durrach